Unihokej na World Games 2017 – został rozegrany w dniach 27 - 30 lipca na WKK Sport Center.

Uczestnicy 
  Czechy
  Finlandia
  Polska
  Stany Zjednoczone
  Szwajcaria
  Szwecja

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela
      = awans do play off      = walka o miejsca od 5 do 6

Grupa B 
Tabela
      = awans do play off      = walka o miejsca od 5 do 6

Półfinały

Faza medalowa

Mecz o 5 miejsce

Mecz o 3 miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Unihokej na World Games 2017

2017 w unihokeju
Dyscypliny rozgrywane na World Games 2017